Ápio Cláudio Sabino Inregilense — fundador da gens Cláudia, cônsul em 495 a.C.
 Ápio Cláudio Cego — censor em 312 a.C., 307 a.C., 297 a.C. (ou 296 a.C.) , do primeiro grande aqueduto que abastecia Roma, Água Ápia, e da primeira grande via consular, a Via Apia
 Ápio Cláudio Cáudice — neto de Ápio Cláudio, o Censor, cônsul em 264 a.C.
 Ápio Cláudio Juliano (cônsul em 224) — cônsul em 224.

 Cláudia (gens)

Desambiguações de antropônimos